Канкри́н — фамилия. Канкрины — русский графский род.

Известные носители:
 Канкрин, Александр Егорович (1822—1891) — екатеринославский уездный предводитель дворянства, сын Егора Францевича.
 Канкрин, Валериан Егорович (1820—1861) — генерал-майор, сын Егора Францевича.
 Канкрин, Егор Францевич (1774—1845) — писатель и государственный деятель, генерал от инфантерии, граф, министр финансов России в 1823—1844 годах.
 Канкрин, Иван Викторович (1860—после 1917) — русский государственный деятель, бессарабский губернатор, сенатор.
 Канкрин, Франц Людвиг (1738—1812) — немецкий минералог и металлург, отец графа Егора Канкрина.